Владимир Владимирович Сапожников (род.2 августа 1982) — российский хоккеист, защитник. Мастер спорта России.

Воспитанник северского хоккея. На высшем уровне провёл только две игры — в чемпионате Белоруссии 2004/05 за «Юность» Минск.

Чемпион мира среди молодёжных команд 2002.

Завершил карьеру в 22 года из-за травм.

Работал детским тренером в командах «Янтарь», «Смена» Северск. С 2017 года — ведущий тренер по защитникам в системе «СКА-Стрельна».

Примечания

Ссылки 
 https://r-hockey.ru/player.asp?TXT=3276
 https://www.eliteprospects.com/player/59476/vladimir-sapozhnikov
 http://forchecking.ru/player.php?id=1811
 http://www.eurohockey.com/player/36642-vladimir-sapozhnikov.html

Хоккеисты России
Хоккейные защитники
Игроки ХК «Сибирские снайперы»
Игроки ХК «Кристалл» Саратов
Игроки ХК «Голден Амур»
Игроки «Норт-Бэй Сентенниалс»
Игроки «Сан-Антонио Рэмпэйдж»
Игроки ХК «Юность-Минск»
Мастера спорта России